Мартина Хингис и Саня Мирза — победительницы турнира.

Общая информация 
Первые номера посева Мартина Хингис и Саня Мирза смогли завоевать титул на турнире. Для них эта вторая победа в сезоне на Большом шлеме после успеха на Уимблдоне. В финале их дуэт переиграл четвёртых номеров посева Кейси Деллаккву и Ярославу Шведову. Прошлогодние чемпионки — Елена Веснина и Екатерина Макарова — не защищали свой титул, но Веснина принимала участие в турнире (в паре с Эжени Бушар) и снялась с турнира во втором раунде из-за травмы партнёршы.

Посев 

  Мартина Хингис /  Саня Мирза (Титул)
  Бетани Маттек-Сандс /  Луция Шафаржова (Отказ)
  Тимея Бабош /  Кристина Младенович (Третий раунд)
  Кейси Деллакква /  Ярослава Шведова (Финал)
  Каролин Гарсия /  Катарина Среботник (Четвертьфинал)
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Третий раунд)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Третий раунд)
  Гарбинье Мугуруса /  Карла Суарес Наварро (Второй раунд)
  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань (Четвертьфинал)

<ol start="10">
  Се Шувэй /  Анастасия Родионова (Второй раунд)
  Сара Эррани /  Флавия Пеннетта (Полуфинал)
  Алла Кудрявцева /  Анастасия Павлюченкова (Четвертьфинал)
  Михаэлла Крайчек /  Барбора Стрыцова (Третий раунд)
  Анабель Медина Гарригес /  Аранча Парра Сантонха (Второй раунд)
  Лара Арруабаррена-Весино /  Андрея Клепач (Четвертьфинал)
  Юлия Гёргес /  Клаудиа Янс-Игначик (Первый раунд)
  Карин Кнапп /  Роберта Винчи (Третий раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Торнадо Алисия Блэк /  Ингрид Нил (Второй раунд)
  Николь Гиббс /  Тейлор Таунсенд (Второй раунд)
  Кейтлин Кристиан /  Сабрина Сантамария (Первый раунд)
  Эйжа Мухаммад /  Мария Санчес (Второй раунд)
  Джессика Пегула /  Мелани Уден (Первый раунд)

<ol start=6>
  Эрин Рутлифф /  Майя Янсен (Первый раунд)
  Анна Татишвили /  Ирина Фалькони (Первый раунд)
  Кирстен Флипкенс /  Лора Робсон (PR, второй раунд)
  Оксана Калашникова /  Каталин Мароши (PR, первый раунд)
  Ваня Кинг /  Чжэн Сайсай (PR, второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые